Варлей — прізвище.

Відомі носії 
 Варлей Вікторія Юріївна (*1984) — українська актриса театру і кіно.
 Варлей Наталія Володимирівна (*1947) — радянська та російська акторка театру і кіно, заслужена артистка РРФСР (1989).